Nubi bezeichnet:
 Nubi, Sprache

Nubi ist der Familienname von
 Abdul Rahman al-Nubi (* 1979), katarischer Leichtathlet
 Mubarak al-Nubi (* 1977), katarischer Leichtathlet